FC Germania steht für:

 1. FC Germania Egestorf/Langreder, deutscher Fußballverein
 1. FC Germania 1894 Frankfurt, ehemaliger deutscher Fußballverein aus Frankfurt am Main, der heutige VfL Germania 1894
 FC Germania Braunschweig, ehemaliger deutscher Fußballverein
 FC Germania Forst, deutscher Fußballverein
 FC Germania Friedrichstal, deutscher Fußballverein
 FC Germania Helsinki, finnischer Fußballverein
 FC Germania Innsbruck, ehemaliger österreichischer Fußballverein 
 FC Germania Karlsdorf, deutscher Fußballverein
 FC Germania Untergrombach, deutscher Fußballverein
 FC Germania Viersen, ehemaliger deutscher Fußballverein aus Viersen, der heutige 1. FC Viersen
 FC Germania 1904 Wismar, ehemaliger deutscher Fußballverein aus Wismar, der heutige FC Anker Wismar
 FC Germania Metternich, deutscher Fußballverein

Siehe auch:
 Germania
 SC Germania